Антонио () может означать:

 Антонио— испанское, итальянское и португальское имя латинского происхождения
 Антонио (сеньор Монако) — соправитель-сеньор Монако в 1352—1357 годах
 Красавчик Антонио — итальянско-французский драматический фильм 1960 года режиссера Мауро Болоньини

См. также 

 Сан-Антонио (значения)
 Сант-Антонио